

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 20 січня — український журналіст, громадський діяч, дійсний член НТШ, діяч УВО Іван Дурбак;  1994
 20 травня — церковний діяч, священик Української греко-католицької церкви Йосиф Петро Галабарда;   1981

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1903 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1903 //

Посилання